Masters France 2008 — выставочный турнир Masters France, который проводился впервые в декабре 2008 года.

Победителем стал  Жиль Симон.

Участники 

  Поль-Анри Матьё (Четвёртое место)
  Жиль Симон (Победитель)
  Жюльен Беннето (Третье место)
  Адриан Маннарино ''(Групповой раунд)

<ol start="5">
  Марк Жикель ''(Групповой раунд)
  Микаэль Льодра ''(Второе место)
  Жоселен Уанна ''(Групповой раунд)
  Арно Клеман ''(Групповой раунд)

Сетка

Красная группа

Синяя группа

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

См. также 
 Masters France

2008
Франция